Bădeni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Bădeni (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Bădeni (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Bădeni (Cluj), Dorf im Kreis Cluj
 Bădeni (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Bădeni (Harghita), Dorf im Kreis Harghita
 Bădeni (Iași), Dorf im Kreis Iași
 Bădeni (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea